Андрей Николаевич Гиренко () — советский и российский партийный и общественный деятель. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР (1984—1989) от Херсонской области, Народный депутат СССР. Член ЦК КПСС (1989—1991), кандидат в члены ЦК КПСС (1981—1989).

Биография 
Родился 16 марта 1936 года в городе Кривой Рог в семье рабочего. Украинец.

Отец погиб на фронте Великой Отечественной войны.

В 1958 году окончил Криворожский горнорудный институт. Член КПСС с 1963 года. В 1971 году окончил заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Работал бригадиром электромонтажников, инженером, старшим инженером, механиком шахты рудоуправления имени Ф. Э. Дзержинского (Кривой Рог).

 1962—1964 — секретарь комитета ЛКСМУ Криворожского рудоуправления имени Ф. Э. Дзержинского в Кривом Роге.
 1964—1967 — первый секретарь Криворожского горкома ЛКСМ Украины.
 1967—1970 — первый секретарь Днепропетровского обкома ЛКСМ Украины.
 1970—1972 — второй секретарь ЦК ЛКСМ Украины.
 1972—1975 — первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины.
 1975 — инспектор ЦК КП Украины.
 1975—1980 — второй секретарь Херсонского обкома КП Украины.
 1980—1987 — первый секретарь Херсонского обкома КП Украины.
 1987—1989 — первый секретарь Крымского обкома КП Украины.
 Участник переговоров по уточнению границы между Таджикской ССР и Киргизской ССР вокруг анклава Ворух, с позицией на стороне Киргизской ССР.
1989—1991 — Секретарь ЦК КПСС. Во время августовского путча был одним из немногих членов Политбюро, кто выступил против путчистов.

С 1992 года — заместитель сопредседателя-координатора Международного конгресса промышленников и предпринимателей.

Умер 28 декабря 2017 года в Москве, где и похоронен на Троекуровском кладбище (участок 19).

Награды 
 орден Ленина (14.03.1986);
 орден Октябрьской Революции (22.12.1977);
 орден Трудового Красного Знамени (8.12.1973);
 орден «Знак Почёта» (25.08.1971);
 медаль «За трудовую доблесть» (11.08.1966);
 медали.

Примечания

Источники 
 Гиренко Андрей Николаевич // 229 кремлёвских вождей: Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК Коммунистической партии в лицах и цифрах: Справочник / Чернев А. Д. — : Родина; Руссика, 1996 — 336 с. — С. 124.
 Гиренко Андрей Николаевич // Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). Историко-биографический справочник / Автор-сост. Ю. В. Горячев. — : Граница, 2015. — 1008 с. — С. 372. ISBN 978-5-94961-778-0.

Ссылки 
 Ушёл из жизни восьмой руководитель Херсонщины.
 
 Уроки Гиренко. Статья в газете «Крымская правда».

Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Первые секретари Херсонского обкома КП Украины
Первые секретари Крымского обкома КП Украины
Секретари ЦК КПСС
Первые секретари ЦК ЛКСМ Украины
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС